són l'òrgan legislatiu de cadascun dels territoris històrics del País Basc. Amb aquest mateix nom es pot referir als següents articles:
 Juntes Generals d'Àlaba.
 Juntes Generals de Guipúscoa.
 Juntes Generals de Biscaia.